Бишара:

 Бишара эль-Хури (1890—1964, ) — ливанский политический и государственный деятель.
  (род. 1981) — палестинский футболист.
 Бишара, Хассан (, р.17 марта 1945) — ливанский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.